«Пришелец из космоса» — название нескольких фильмов:
 «Оно пришло из далёкого космоса» (; также «Пришелец из космоса», «Это пришло из космоса») — американский фантастический 3D-фильм ужасов 1953 года.
  (, досл. «Король фермы») — испанский фильм 2002 года.
  () — испанский фильм 2011 года, романтическая комедия с элементами научной фантастики.